Церковь святой Девы Марии в Эшуэлле () — приходская англиканская церковь в деревне Эшуэлл (Хартфордшир) в составе Сент-Олбанской епархии. Одна из крупнейших деревенских церквей в Англии. Приход входит в одну бенефицию с приходом святого Николая в Хинксуорте и святого Винсента в Ньюнхеме.

Церковь практически полностью построена в  веке. Известна её украшенная башня, увенчанная восьмиугольным фонарём и хартфордским шпилем. На стенах её имеются средневековые граффити, повествующие о злосчастных жертвах Чёрной смерти. Здание в 1968 году стало памятником архитектуры Англии  класса.

В церкви проходят концерты и фестивали, в том числе Ashwell Music Festival.

История и строительство 

Неизвестно, располагалось ли на этом месте более раннее здание, но если оно и было, то полностью вошло в состав существующей церкви, построенной к 1381 году из мягкого белого известняка, битого кремня и небольшого количества красного кирпича. Западная башня возводилась в четыре этапа и завершена вскоре после 1415 года, а покрытый свинцом деревянный шпиль добавлен не позднее 1562 года. Башня высотой (со шпилем) в  является самой высокой в Хартфордшире.

Северное крыльцо и окна бокового нефа датируются  веком. Крыльцо одноэтажное, дверной проём и окна в нём подлинные, в то время как двухъярусное южное крыльцо  века сильно отреставрировано в  веке. Северный боковой неф освящён в честь св. Иакова. Неф длиной в пять секций. В алтарной части сохранилась седилия (места для сидения священнослужителей) середины  века. Средневековая алтарная преграда утрачена, вероятно, в ходе английской реформации, её заменяет современный крест (местный скульптор Джон Миллс) над алтарём Христа Воскресшего.

Витражи в Восточном окне с изображениями эпизодов жизни Томаса Бекета уничтожены в 1538 году по указу Генриха VIII. Фрагменты средневековых витражей уцелели в окнах северного бокового нефа, а найденные при раскопках на церковном дворе кусочки вставлены в окна наряду с обыкновенным стеклом.

Кафедра 1627 года, шестиугольная в плане. В восточной секции южного бокового нефа располагается капелла Девы Марии, отделённая резной преградой  века. Купель новодельная,  века, но стоит на средневековом цоколе. Близ алтарной части — скамьи  века.

В 1956 году сэр Джон Бетчеман посетил Эшуэлл и записал:

Колокола 

Колокольня насчитывает шесть колоколов, подвешенных в раме  века. Старейший — второй голос, отлитый в 1694 году Чарльзом Ньюманом. Пятый голос отлит в 1808 году Робертом Тейлором в городке Сен-Ниотс (Кембриджшир), остальные — Джоном Брайаном в Хартфорде между 1787 и 1817 годами.

Гобелены и вышивки 
Узорчатые ткани в церкви, в том числе заалтарный образ в капелле Девы с Мадонной, Младенцем и святыми Иаковом и Иоанном Крестителем по сторонам, изготовлены Перси Шелдриком (1890—1979). Шелдрик был родом из Эшуэлла и в 20-е годы работал в Мертон-Эбби-Миллс мастером по тканью и вышивке в фирме, основанной Уильямом Моррисом. В 1939 году он оставил работу и вернулся в Эшуэлл, где занимался перепродажей антиквариата и прислуживал в церкви, продолжая вышивать в свободное время.

Эшуэлские граффити 

На северной стене башни находятся граффити  века, в числе которых перечень жителей Эшуэлла, выживших в ходе Чёрной смерти, а также изображение старого собора святого Павла в Лондоне. Ни автор, ни точная датировка граффити не поддаются определению. Тексты гласят:

Граффито 1361 года относится, вероятно, к знаменитой буре 15 января того года, после которой, как считалось, воздух очистился от остатков чумы:

Ниже на той же стене нацарапан рисунок старого собора святого Павла (сгоревшего в 1666 году). Это граффито является наиболее важным, потому что не только содержит давно утраченный национальный символ, но изображает его в таких подробностях, которые нехарактерны даже для современных ему манускриптов. Изображение датируется  или  веком, на нём показан собор в перпендикулярном стиле, как строили приблизительно с 1350 по 1500 годы. Наиболее надёжные датировки снизу — 1340 год по строительству церкви святой Марии и около 1561 года, когда собор лишился шпиля.

Остальные граффити нацарапаны на столбах в нефе. Около капеллы Девы находится ещё не расшифрованная надпись, которая, возможно, относится к освящению церкви. На столбе у южной двери средневековый строитель с досадой написал:

На другом столбе, вероятно, — сердечное страдание:

Источники

Ссылки 
 
 Church of St Mary the Virgin, Ashwell website
 St Mary the Virgin, Ashwell — Hertfordshire Churches in Photographs
Англиканские храмы Великобритании
Готическая архитектура Великобритании